Esistono numerose chiese di varie località dedicate a san Bruno:

Chiese
 Chiesa di San Bruno a Montopoli in Val d'Arno (PI)
 Chiesa di San Bruno a Roma
 Chiesa di San Bruno delle Certose a Lione in Francia